О́льга Лавро́ва:
 Лаврова, Ольга Александровна (1932—2006) — советский и российский сценарист, драматург, писатель и публицист.
 Лаврова, Ольга Владимировна (род. 1956) — киргизский государственный деятель.